Ла-Френе́-сюр-Шедуе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 165 км на захід від Парижа, 195 км на північний схід від Нанта, 50 км на північ від Ле-Мана.

Історія 

1 січня 2015 року Ла-Френе-сюр-Шедуе, Шассе, Ліньєр-ла-Карель, Монтіньї, Рулле i Сен-Ригоме-де-Буа було об'єднано в новий муніципалітет Вільнев-ан-Персень.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 389 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 958,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ла-Френе-сюр-Шедуе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сарта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сарта